Ørsted har flere betydninger:
 Ørsted (enhed) – enhedsbetegnelse indenfor fysikken (Oe)
 Ørsted-satellitten – en dansk satellit
 Ørsted A/S – nyt navn på virksomheden DONG Energy

Stednavne
 Ørsted (Assens Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørsted Sogn, Assens Kommune
 Ørsted (Haderslev Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Oksenvad Sogn, Haderslev Kommune
 Ørsted (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørsted Sogn, Norddjurs Kommune
 Ørsted (Roskilde Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørsted Sogn, Roskilde Kommune
 Vester Ørsted i Sydslesvig (tysk Wester-Ohrstedt)
 Øster Ørsted i Sydslesvig (tysk Oster-Ohrstedt)

Personer
 Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) – dansk retslærd, embedsmand og statsminister
 Anders Sandøe Ørsted (botaniker) (1816-1872) – dansk botaniker og professor
 Hans Christian Ørsted (1777-1851) – dansk fysiker og professor
 Hans-Henrik Ørsted (født 1954) – dansk cykelrytter
 Karen Marie Ørsted (født 1988) – dansk sangerinde

Se også
 Niels-Henning Ørsted Pedersen (1946-2005) – dansk bassist